Sezon GET-ligaen rozegrany został na przełomie 2016 i 2017 roku jako 78. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpiło 10 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Stavanger Oilers, która w finale poprzednich rozgrywek pokonała Lørenskog IK 4:2.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 10 września 2016 roku, a zakończył 28 lutego 2017 roku. Uczestniczyło w nim 10 drużyn, które rozegrały po 45 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy play-off, w której rywalizowały o mistrzostwo Norwegii. Dwie najsłabsze rywalizowały o utrzymanie.

 Tabela

Legenda:
       = drużyny zapewniające sobie awans do playoff,       = drużyny walczące o utrzymanie
 Poz. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt. = Liczba zdobytych punktów, Z = Wygrane, ZpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica goli

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach GET-ligaen w sezonie 2016/2017 składała się z trzech rund. Rozpoczęła się 4 marca 2017 roku, a zakończyła 11 kwietnia 2017 roku. Uczestniczyły w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym mistrz sezonu zasadniczego – Stavanger Oilers, mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3, oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, czwarty i ewentualnie szósty.

W piątym meczu rywalizacji ćwierćfinałowej pomiędzy Storhamar Dragons i Spartą Warriors rozegranym 12 marca 2017 roku do rozstrzygnięcia konieczne było zarządzenie 8 dogrywek, a spotkanie trwało łącznie 217 minut i 14 sekund (rozpoczęło się o godz. 18:00 w dniu 12 marca, a zakończyło o godz. 02:33 dnia następnego). Tym samym był to najprawdopodobniej najdłużej trwający mecz w historii hokeja na lodzie.

Faza play-out 
W rywalizacji o utrzymanie wzięły udział zespoły, które zajęły w sezonie zasadniczym miejsca 9–10 oraz dwie najlepsze zespoły 1 dywizji 1 ligi norweskiej. Drużyny zaczynały walkę z zerowym dorobkiem punktowym. Dwie najlepsze drużyny utrzymają się w GET-ligaen, a dwa najsłabsze zespoły ponownie będą walczyć w 1 dywizji 1 ligi. Z GET-ligaen o utrzymanie rywalizują Manglerud Star (9) i Kongsvinger Knights (10), natomiast z 1 dywizji – Nidaros Hockey (1) i IK Comet (2). Drużyny z GET-ligaen okazały się lepsze i utrzymały się w ekstraklasie norweskiej.

 Tabela

Legenda: 
       = Utrzymanie w GET-lgaen,       = Gra w 1 dywizji 1 ligi
 Poz. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt. = Liczba zdobytych punktów, Z = Wygrane, ZpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica goli

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
2016 w hokeju na lodzie
2017 w hokeju na lodzie
2016 w Norwegii
2017 w Norwegii